Geocaryum tenuifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Geocaryum tenuifolium ingår i släktet Geocaryum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolium